A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1919–1920-as szezonja volt a bajnokság 20. szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok a FC Bruges lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1